Jeep es una marca automotriz de Chrysler.

Jeep también puede referirse a:
 Willys MB Jeep y equivalentes, un vehículo militar icónico de tracción de 4 ruedas , fabricado desde 1941 a 1945
 Jeep CJ (originalmente Willys CJ, o  Civilian Jeep), versión civil del Jeep militar.
 Jeep Wrangler, sucesor del Jeep CJ
 Mitsubishi Jeep - Mitsubishi Motors Corporation licencia modelo de producción de un vehículo Jeep que se había producido en el pasado.
 Tren Jeep  vehículo ferroviario de cuatro ruedas motrices, como un Jeep para remolcar carros de ferrocarril -.
 Willys Station Wagon (ver: IKA Estanciera),  furgonetas con capacidad hasta de 7 pasajeros y que se ofrecieron inicialmente con tracción simple. Hacia 1949 se empezaron a vender las primeras Station Wagon con tracción total y motor Willys de seis cilindros.
 Jeep Cherokee, actualmente Jeep Liberty en el mercado Estados Unidos y Canadá, es un automóvil todoterreno producido por el fabricante estadounidense Jeep desde el año 1974.
 Jeep Liberty (KJ) modelo SUV del anterior.
 Jeep Grand Cherokee  es un vehículo deportivo utilitario del segmento E producido por el fabricante estadounidense Jeep desde el año 1993. Fue desarrollado por el grupo Chrysler para competir contra el Range Rover y Mercedes Benz.
 Jeep Renegade es un automóvil todoterreno del segmento B comercializado por el fabricante estadounidense Jeep desde 2014.
 Jeep DKW-Vemag - versión de DKW Munga producido en Brasil por Vemag . Cómo Willys era propietario de los derechos del nombre de Jeep , el vehículo ha sido renombrado como Candango .

Aviación militar
 Curtiss-Wright AT-9 Jeep, avión militar estadounidense.

Otros usos
Jeep es el nombre de los siguientes eventos en música
J.E.E.P. es el tercer álbum del grupo de Rock, Stereophonics. Su nombre original debería ser "JEEP"
 JEEP (canción) - fue anunciada en 1990 Nagabuchi Tsuyoshi
 JEEP (álbum) - fue anunciado en 1990, el álbum de Nagabuchi Tsuyoshi 
Jeep es el nombre , apellido o apodo de las siguientes personas:
 Eugene the Jeep, un personaje de ficción en las tiras cómicas  Thimble Theatre y Popeye .
 Jeep Swenson (1957–1997), productor y actor estadounidense.
 Johnny Hodges (1906–1970), saxofonista estadounidense apodado  "Jeep"
Johann Jeep (1582-1644), organista alemán, director de orquesta y compositor de canciones
Justus Jeep (1799-1884), filólogo estudioso de los clásicos
Jeep Ludwig (1846-1911), filólogo estudioso de los clásicos
Walter Justus Jeep (1878-1964), pastor luterano alemán y oficial de la iglesia